Goły Wierch – szczyt w Gorcach
 Goły Wierch – szczyt w południowo-zachodniej grani Barańca w Tatrach Zachodnich
 Goły Wierch – szczyt w Tatrach Bielskich
 Goły Wierch – szczyt w grupie Gęsiej Szyi w Tatrach Wysokich
 Goły Wierch – szczyt w masywie Szerokiej Jaworzyńskiej w Tatrach Wysokich
 Skrajny Goły Wierch Liptowski
 Zadni Goły Wierch Liptowski